Кузне́чный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
Кузнечный переулок — старое название части Кремлёвской улицы.
Кузнечный переулок — переулок в посёлке Старые Горки Приволжского района.
Кузнечный переулок — старое название Кузнечного переулка в посёлке Старые Горки Приволжского района.
Кузнечный переулок — улица в Липецке.
 Кузнечный переулок — улица в городе Орле.
 Кузнечный переулок — улица в Нальчике.
 в Санкт-Петербурге:
 Кузнечный переулок — переулок в Центральном районе Санкт-Петербурга.
 Кузнечный переулок — переулок в Зеленогорске.
 Кузнечный переулок — прежнее (до 1830 года) название Гродненского переулка.
 Кузнечный переулок — прежнее (до 1858 года) название Сапёрного переулка.
 Кузнечный переулок — улица в Сочи.

Крым 
 Кузнечный переулок — улица в Керчи.
 Кузнечный переулок — улица в Симферополе.

Украина 
 Кузнечный переулок — улица в Киеве.
 В Николаеве Николаевской области:
 1-й Кузнечный переулок.
 2-й Кузнечный переулок.

См. также